Пьяве:

 Пьяве — река в северной Италии.
 Пьяве, Франческо Мария (1810—1876) — итальянский либреттист и оперный режиссёр.